La categoria 67 kg è stata la terza categoria femminile di peso ai Giochi della XXX Olimpiade; la gara si è svolta il 10 agosto 2012. Ha visto la partecipazione di 16 atlete.

Formato 
L'evento si è svolto con la formula dell'eliminazione diretta, che determina le vincitrici delle medaglie d'oro e d'argento. Le atlete sconfitte dalle due finaliste competono tra di loro in due tornei di ripescaggio paralleli; le vincitrici di questi ottengono il bronzo.

Programma

Tabellone

Ripescaggi

Note

Collegamenti esterni 

F67